Туйон (муніципалітет) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор. 

 — кетон похідний терпеноїдів, речовина без забарвлення з запахом, схожим до ментолу.